Carondelet – dawne miasto w USA w stanie Missouri, obecnie część Saint Louis
Okręty amerykańskie:
 "Carondelet" – kanonierka pancerna z okresu wojny secesyjnej
 "Carondelet" (IX-136) – zbiornikowiec z okresu II wojny światowej